Red Star OS (, Пульгынбёль Саёнджа Ёнчхеге) — северокорейская операционная система, основанная на Fedora Linux. Её разработка началась в Корейском компьютерном центре в 2002 году. До этого времени в Северной Корее обычно использовались англоязычные версии Windows. Распространяется только локализованная корейская версия. В англоязычных источниках упоминается как .

История

Red Star OS 1.0 

Первая версия появилась в 2008 году. Графический интерфейс данной версии максимально похож на графический интерфейс операционной системы Windows XP.

В Red Star OS 1.0 предустановлен веб-браузер «Naenara» на основе Mozilla Firefox и офисный пакет «Uri 2.0» на основе OpenOffice.org. Также, данная версия включает в себя Wine.

Red Star OS 2.0 
Разработка версии 2.0 началась в марте 2008 года и была завершена 3 июня 2009 года. Как и прошлая версия, Red Star OS 2.0 имеет пользовательский интерфейс в стиле Windows XP и была оценена в 2000 северокорейских вон (около 15 долларов США).

Данная версия также включает в себя веб-браузер «Naenara». Браузер был выпущен 6 августа 2009 года как часть операционной системы и был оценён в 4000 северокорейских вон (около 28 долларов США).

В операционной системе используется специальная раскладка клавиатуры, которая сильно отличается от южнокорейской стандартной раскладки.

Red Star OS 3.0 
Версия 3.0 была представлена 15 апреля 2012 года и выглядит как Mac OS X.

Операционная система поставляется с предустановленным пакетом приложений, которые контролируют ее пользователей. Если пользователь пытается отключить функции безопасности, операционная система может перезапустить или уничтожить себя. Кроме того, инструмент водяного знака, интегрированный в систему, маркирует весь медиа-контент серийным номером жёсткого диска. Это позволяет северокорейским властям отслеживать распространение файлов. Система также имеет скрытое «антивирусное» программное обеспечение, которое способно удалять цензурные файлы, которые удалённо хранятся северокорейской секретной службой. В операционной системе есть группа пользователей, называемая администраторами. Однако, пользователи не могут получить полные привилегии системы, даже если они являются администраторами. Команды, такие как sudo и su, недоступны.

ОС доступна для покупки за 32 северокорейских вон ($ 0,25).

Red Star OS 4.0 
О версии 4.0 доступно очень мало информации.

По состоянию на конец 2017 года известно, что Red Star 4.0 существует и проходит полевые испытания. Согласно заголовку HTTP-сервера, серверный вариант версии 4.0 в настоящее время используется на веб-сайтах национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo, Голос Кореи и The Pyongyang Times.

По данным The Pyongyang Times, официальная версия Red Star OS 4.0 была разработана с января 2019 года с полной поддержкой сети, а также инструментами управления системой и услугами.

В июне и июле 2020 года южнокорейская компания NKEconomy (NK 경제) получила Red Star 4.0 и опубликовала статьи о ней.

Технические условия 
Red Star OS имеет модифицированный браузер Mozilla Firefox под названием «Naenara», используемый для просмотра веб-портала Naenara в северокорейской интернет-сети, известной как Кванмён. Слово «Naenara» означает «Моя страна» на корейском языке. Naenara поставляется с двумя поисковыми системами. Другое программное обеспечение включает текстовый редактор, почтовый клиент, аудио- видеоплееры и игры.

Red Star OS 3.0, как и её предшественники, использует Wine и рабочий стол KDE 3. Она очень похожа на OS X Mavericks от Apple, тогда как предыдущие версии более похожи на Windows XP. Нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын был замечен с iMac на своём столе на фото в 2013 году, что указывает на возможную связь с редизайном.

Установочный DVD доступен в Северной Корее за 25 ¢ (американских).

Обрабатываемые и просматриваемые в ОС файлы помечаются уникальными скрытыми метками, которые могут применяться для отслеживания и выявления происхождения обрабатываемой пользователями информации.

Внимание СМИ 
Японская газета «Чосон симбо», связанная с Северной Кореей, взяла интервью у двух программистов из Red Star OS в июне 2006 года. В феврале 2010 года российский студент из Университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне купил копию Red Star OS и рассказал об этом на своей странице в LiveJournal. Российский телеканал RT также написал об этом и перевел статью на английский. Англоязычные технологические блоги, в том числе Engadget и OSNews, а также южнокорейские сервисы, такие как Yonhap, также опубликовали эту статью. В конце 2013 года Уилл Скотт, который посещал Университет науки и технологий Пхеньяна, купил копию Red Star OS версии 3 у розничного продавца KCC на юге Пхеньяна и опубликовал скриншоты в Интернет.

В 2015 году два немецких исследователя, выступая на Конгрессе связи Хаоса, описали внутреннюю работу ОС. Правительство Северной Кореи отслеживает теневой оборот USB-флеш-накопителей, используемых для обмена иностранными фильмами, музыкой и письмами, поэтому система использует водяные знаки всех файлов на портативных носителях, подключенных к компьютерам.

Системные требования 
Системные требования к оборудованию для запуска Red Star OS 2.0:
 Pentium III 800 Мгц
 256 MB ОЗУ
 3 Гб на жёстком диске

Ссылки 
 Разбор северокорейского браузера Naenara (Хакер)
 Запись в блоге на LiveJournal
 BBC о Red Star OS 2.0
 北 컴퓨터운영체제 붉은별 첫 분석 на корейском

Примечания 

Дистрибутивы Linux
Наука в КНДР
КНДР